Кудратов — фамилия. Имеет женскую форму Кудратова.

Известные носители  
<onlyinclude>
 Кудратов, Алишер (род. 1986) — таджикский горнолыжник, участник Олимпийских игр 2014 года.
 Кудратов, Истам — узбекский самбист.
  (род. 1981) — министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (с 2022).
 Кудратов, Усман (1933 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кудратов, Шаймардан Кудратович (1933 — ?) — узбекский хлопкороб, Герой Социалистического Труда.<onlyinclude>

Примечания